Антоні Готьє (;  19 листопада 1977, Франція) — французький футбольний арбітр. Арбітр ФІФА з 2010.

Біографія 
Закінчив університет у Ліллі, за професією вчитель. У 22 роки вже судив футбольні матчі серед аматорів. Потім став одним із наймолодших арбітрів Франції, який в двадцять дев'ять років дебютував у Лізі 1.

З першого січня 2010 арбітр ФІФА. Судить матчі Ліги чемпіонів УЄФА, Ліги Європи УЄФА та матчі між національними збірними.

23 квітня 2011 судив фінальний матч Кубка французької ліги з футболу між Марселем та Монпельє 1:0.

30 травня 2015 судив фінальний матч Кубка Франції між Парі Сен-Жермен та «Осером» 1:0.

Статистика

Матчі національних збірних

Посилання 
 Профіль на worldreferee  
 Профіль на footballzz 
 Статистика на footballdatabase  
 Статистика на football-lineups 
 Антоні Готьє на scoreshelf 
 Антоні Готьє на eu-football  

  
Французькі футбольні арбітри
Арбітри Ліги Європи УЄФА